Osoby o tym nazwisku:
 Adrian Cieślewicz – polski piłkarz
 Dawid Cieślewicz – polski żużlowiec
 Łukasz Cieślewicz – polski piłkarz
 Marek Cieślewicz – polski żużlowiec
 Robert Cieślewicz – polski piłkarz
 Roman Cieślewicz – polski artysta grafik
 Tomasz Cieślewicz – polski żużlowiec
 Waldemar Cieślewicz – polski żużlowiec